Оберто Дориа (Oberto Doria) (1229—1295) — генуэзский флотоводец и государственный деятель, капитан народа (1270—1285).

Сын Пьетро Дориа и (по данным генеалогических сайтов) Мабилы Касичиа.

В молодые годы помогал отцу, занимавшемуся коммерцией, затем организовал собственное торговое предприятие.
 
В конце июня 1266 года возглавил флот из 25 кораблей и совершил нападение на венецианскую колонию — город Канеа на Крите, где захватил богатую добычу.

Вместе с Оберто Спинола 28 октября 1270 года избран капитаном народа Республики Генуя.

В битве при Мелории (6 августа 1284) командовал генуэзским флотом вместе с Бенедетто Цаккариа и Коррадо Спинола. Пизанцы потерпели поражение, и Генуя захватила Корсику.

В сентябре 1285 года после смерти Оберто Спинола сложил полномочия капитана народа, передав их сыну — Коррадо.

Вкладывал крупные средства в приобретение земель. Сеньор Лоано с 1263 (получил в лен от епископа Альбенги Ланфранко Динегро). В 1276 г. купил у графа Оберто Вентимилья сеньорию Дольчеаква. Сеньор Кальви (Корсика) с 1272 (в 1294 продал замок Генуе за 7 тысяч дженовино). Сеньор Изолабоны с 1277, Перинальдо с 1283 (куплена у Дзаккариа), Априкале с 1288, Сан Ремо с 1295 г. Изолабона, Перинальдо и Априкале были объединены с Дольчеаквой в одну сеньорию, которая позже получила статус маркизата.

Жена — Виоланта Дориа, дочь Бранка Дориа и Катарины Цанке.
Дети:
 Коррадо, сеньор Лоано
 Симоне, сеньор Сан Ремо. Его сын Анселино в 1359 году уступил замок Сан Ремо Республике Генуя.
 Рафаэло, адмирал Сицилии.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/NORTHERN%20ITALY%201100-1400.htm#_Toc30938090
 «Doria Family | Italian family». Encyclopedia Britannica.
 Balard, Michel (2017). «1284 — Oberto Doria, amiral génois, écrase la flotte de Pise à la bataille de la Meloria». Gênes et la mer — Genova e il mare (PDF) (in French). Genova: Società Ligure di Storia Patria. pp. 215—225. ISBN 978-88-97099-42-0.
 Manfroni, Camillo (1902). Storia della marina italiana, dal Trattato di Ninfeo alla caduta di Constantinopoli (1261—1453) [History of the Italian Navy, from the Treaty of Nymphaeum to the Fall of Constantinople (1261—1453)] (in Italian). Livorno: R. Accademia navale. OCLC 265927738.
 Nuti, Giovanni (1992). «DORIA, Oberto». Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 41: Donaggio-Dugnani (in Italian). Rome: Istituto dell’Enciclopedia Italiana. ISBN 978-8-81200032-6.

Флотоводцы Италии
Капитаны народа (Генуя)
Дориа
Адмиралы Генуи